Ловренк Кошир, также Лоренц Кошьер (29 июля 1804 года в , Крайна, Австро-Венгрия (ныне Словения) — 7 августа 1879 года в Вене) был австрийским государственным служащим, который работал в Любляне. Помимо Роуленда Хилла и Джеймса Чалмерса, считается изобретателем почтовой марки.

Идея клейких почтовых штемпелей 
В 1835 году, за пять лет до введения первых в мире марок в Великобритании, Лоренц предложил ввести клейкие налоговые штемпели (aufklebbare Brieftaxstempel) в Департаменте торговли в Вене, который отвечал за почтовую систему. Эти почтовые штемпели должны были использоваться для предварительной оплаты почтовых отправлений. Он назвал их gepresste Papieroblate (прессованные бумажные вафли), которые сегодня известны как марки. Его предложение было подробно рассмотрено, но на тот момент отвергнуто.

Ловренк Кошир предположил, что марки будут смоделированы на основе официальных печатных марок, которые уже были использованы в Австрии. Однако, поскольку он имел контакт с Англией, предполагается, что он получил идею от Джеймса Чалмерса, который уже сделал штампы на год раньше, чем Кошир. Тем не менее, Чалмерс не представил свои проекты до трёх лет после предложения Ловренка Кошира.

Кошир был увековечен на нескольких памятных марках в Австрии, Словении и бывшей Югославии. И Австрия, и бывшая Югославия очень поддержали Ловренка Кошира, признанного единственным и уникальным изобретателем почтовой марки. 21 августа 1948 года был выпущен юбилейный штамп, который состоял из четырёх марок и изображал его портрет. В том же году югославская почтовая система выпустила штамп авиапочты, изображающий Ловренка Кошира, его дом рождения в Сподня Луше и самолёт. Что особенного в этих марках, так это аллонж, прикрепленный к каждой марке. На нём есть надпись на сербохорватском и на французском языке с информацией о вкладе Ловренка Кошира в отношении изобретения марок. К столетию со дня его смерти 1979 года Кошир был изображён на австрийской памятной марке (как Лоренц Кошьер) с надписью «пионер почтовой марки». В 2004 году словенская почта опубликовала памятную марку, посвященную 200-летию рождения Кошира.

Примечания

Источники 
 Huber, K. (1979) Altösterreich-Lexikon — Vom Altbrief bis zur Briefmarke.
 Koczynsk, Stephan. (1924) Die Geschichte der Stempelmarken in Österreich. Pages 440—442.

Ссылки 
 

Государственные служащие